

Hydronymes 

 Le Trieux  est un fleuve côtier français de la région Bretagne.

 Le Trieux  est une rivière du sud-ouest de la France, affluent de la Tardoire.

Toponymes

Général 
 Trieux (toponymie)

France 
 Trieux est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle.
 Trieux est une ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Saint-Chef.

Belgique 
 Les Trieux, un lieu-dit de Couvin en Belgique.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France